Bjala () bezeichnet:

 Bjala (Oblast Burgas), Dorf in der Oblast Burgas
 Bjala (Oblast Russe), Stadt in der Oblast Russe
 Bjala (Oblast Sliwen), Dorf in der Oblast Sliwen
 Bjala (Oblast Warna), Stadt in der Oblast Warna

Siehe auch:
 Biała
 Bialla